Чемпионат Кипра сезона 1951/52 — 15-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 8 команд. Победителем турнира стал клуб «АПОЭЛ» из Никосии.

Турнирная таблица

Результаты матчей

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1951/1952
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1951 году
Спорт на Кипре в 1952 году